Comitatul Cumberland. conform originalului din limba engleză, Cumberland County, este numele a câte unui comitat din Anglia, Australia și Canada, respectiv a unsprezece comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmeză

Anglia 

 Cumberland, unul din cele 39 de comitate istorice ale Angliei, care a fost combinat în 1974 cu anumite părți din Westmorland, Lancashire și Yorkshire pentru a forma Cumbria

Australia 

 Comitatul Cumberland, statul New South Wales, comitatul originar al coloniei
 Comitatul Cumberland, fostul nume al Districtului Cumberland din Tasmania, Australia

Canada 

 Comitatul Cumberland, provincia  -- (Categorie și format)

Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Cumberland, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cumberland, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cumberland, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cumberland, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cumberland, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cumberland, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cumberland, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Cumberland, statul  -- (Categorie și format)
respectiv
 Comitatul Cumberland, comitat istoric al provinciei coloniale britanice New York, care a devenit ulterior parte a statului
 Comitatul Cumberland al Republicii Vermont, a short-lived county in Vermont, comprising territory obtained from New York in 1777

Vezi și 
 Cumberland (dezambiguizare)
 Cumberland County College